Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Nawotka – polski filolog klasyczny, historyk
 Tomasz Nawotka – polski piłkarz